Třtinový plátek je nezbytná součást jazýčkových nástrojů (klarinet, saxofon). Rozkmitáním vytváří základní zvuk. Výrobci hudebních nástrojů zkoušeli různé materiály, až nakonec přešli výhradně na plátky ze třtiny (dobře se zpracovává).

Stavba a příslušenství hudebních nástrojů